

Кюстендил () — місто в Кюстендильській області. Входить до складу общини Кюстендил.
 Кюстендил () — община в Кюстендильській області.